Арнольд Э. ван Форест (нидерл. Arnold E. van Foreest, 29 июня 1863, Харлеммермер — 24 июня 1954, Апелдорн) — голландский шахматист, мастер, трехкратный неофициальный чемпион Нидерландов (1889, 1893 и 1902 гг.), участник ряда сильных международных соревнований.

В 1906—1907 гг. занимал пост президента .

Младший брат Д. ван Фореста.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Нидерландов
Шахматисты XIX века
Шахматисты XX века
Президенты Нидерландского шахматного союза